Dieter Kalt, avstrijski hokejist; * 26. junij 1974, Celovec, Avstrija.

Kalt je kariero začel pri klubu EC KAC v avstrijski ligi leta 1990, skupno je za klub odigral enajst sezon v štirih obdobjih. Vmes je igral tudi za klube Adler Mannheim in Kölner Haie v nemški ligi, Long Beach Ice Dogs v ligi IHL, Färjestads BK in Luleå HF v švedski ligi ter Vienna Capitals in EC Red Bull Salzburg v avstrijski ligi. V sezonah 1990/91, 1999/00, 2004/05, 2006/07 in 2007/08 je osvojil naslov avstrijskega državnega prvaka, v sezonah 1996/97 in 1997/98 nemškega državnega prvaka in v sezoni 2001/02 švedskega državnega prvaka.

Za avstrijsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, v letih 1994, 1998 in 2002, ter petnajstih svetovnih prvenstvih, od tega dvanajstih v elitni diviziji in treh v diviziji B oziroma D1. Za reprezentanco je skupno odigral 197 tekem, s čimer je drugi vseh časov v avstrijski reprezentanci, katere kapetan je bil v letih 2006 in 2007.

Njegov oče Dieter Kalt starejši je dolgoletni hokejski funkcionar, od leta 1996 tudi predsednik Hokejske zveze Avstrije.

Pregled kariere

|-
| Avstrija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 90/91
|
| 18
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 91
|
| 5
| 8
| 3
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 91/92
|
| 37
| 5
| 4
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 92
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 92
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 92/93
|
| 45
| 10
| 14
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 93
|
| 7
| 6
| 3
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga/Alpska liga
| 93/94
|
| 47
| 22
| 23
| 45
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 94
|
| 7
| 1
| 6
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 4
| 0
| 4
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 94/95
|
| 34
| 23
| 22
| 45
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 38
| 34
| 28
| 62
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 96/97
|
| 49
| 14
| 20
| 34
|
| 20
|
| 9
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo B
| 97
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 97/98
|
| 52
| 19
| 15
| 34
| +1
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Alpska liga
| 98/99
|
| 28
| 15
| 19
| 34
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 22
| 12
| 13
| 25
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 99/00
|
| 54
| 11
| 14
| 25
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 11
| 4
| 7
| 11
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 00/01
|
| 33
| 9
| 10
| 19
| +1
| 24
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| +1
| 2
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 49
| 21
| 18
| 39
| +24
| 43
|
| 10
| 6
| 3
| 9
| +5
| 6
|-
| Avstrija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 5
| 1
| 6
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 18
| 14
| 32
| +13
| 59
|
| 14
| 4
| 1
| 5
| -2
| 10
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 45
| 2
| 9
| 11
| +8
| 26
|
| 17
| 2
| 0
| 2
| -4
| 12
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 48
| 24
| 30
| 54
| +24
| 40
|
| 10
| 6
| 4
| 10
| +4
| 18
|-
| Avstrija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 40
| 25
| 18
| 43
| +9
| 48
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| +4
| 18
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 5
| 5
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 50
| 24
| 33
| 57
| +34
| 20
|
| 8
| 3
| 5
| 8
| +5
| 10
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 43
| 22
| 16
| 38
| +15
| 46
|
| 15
| 5
| 10
| 15
| +3
| 6
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 5
| 6
| 11
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 32
| 9
| 16
| 25
| +9
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 08/09
|
| 7
| 2
| 0
| 2
| 0
| 4
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 50
| 14
| 18
| 32
| -4
| 38
|
| 6
| 3
| 4
| 7
| +1
| 4
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 42
| 16
| 18
| 34
| +8
| 32
|
| 16
| 3
| 3
| 6
| -6
| 8
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 42
| 4
| 17
| 21
| +1
| 16
|
| 16
| 3
| 5
| 8
| -1
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1117
| bgcolor="#7FFF00" | 413
| bgcolor="#7FFF00" | 440
| bgcolor="#7FFF00" | 853
| bgcolor="#7FFF00" | +128
| bgcolor="#7FFF00" | 746
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 140
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 110
|}

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti Long Beach Ice Dogs
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Luleå HF
Celovški športniki